Toonzaal, een ruimte in een winkel waar koopwaar tentoon wordt gesteld.
Showroom (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma.